

Persone
 Achille Adriani – archeologo italiano
 Giovan Battista Adriani – storico e letterato italiano
 Isabelle Adriani – attrice italiana
 Jerry Adriani – cantante, showman e attore brasiliano
 Laura Adriani – attrice italiana
 Marcello Adriani – umanista e politico italiano
 Marcello Adriani il Giovane – filologo e letterato italiano
 Oscar Adriani – fisico italiano

Altro
 Diocesi di Adriani – diocesi soppressa della Chiesa cattolica